El término sonrisa puede referirse a:

Sonrisa, una expresión facial;
Sonrisa arcaica, un rasgo estilístico característico de la escultura griega;
Sonrisa (2010), un álbum de la artista española Ana Torroja; 
Galletitas Sonrisas,  una marca comercial de galletas;